Remember (« souvenir » ou « souvenez-vous » en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Bande dessinée 

 Remember est une bande dessinée chinoise ;

Musique

Chansons 
 Remember est une chanson de High and Mighty Color ;
 Remember est une chanson de Jimi Hendrix ;
 Remember est une chanson de John Lennon ;
 Remember est une chanson de Norma Ray (1988) ;
 Remember (Walking in the Sand), ou simplement Remember, est une chanson des Shangri-Las (1964).

Albums 
 Remember, album du groupe sud-coréen BIGBANG (2008).

Cinéma 
 Remember est un film réalisé par Charles Burguet en 1916.
  est un film réalisé par  en 1926.
 Remember? est un film réalisé par Norman Z. McLeod en 1939.
 Remember est un film réalisé par Atom Egoyan en 2015.

Voir aussi